Melodrama puede hacer referencia a:
 Melodrama, género presente en varios tipos de obras y arte.
El melodrama, pintura de Honoré Daumier.
 Melodrama álbum de estudio de la cantante neozelandesa Lorde.
Melodrama World Tour, gira musical de Lorde.